Putna Sigurnosna Agencija (engl. Transportation Security Administration, TSA) djeluje u sastavu Ministarstva Domovinske Sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država koja vrši kontrolu putnika i prtljage na aerodromima u SAD-u.
Prvobitno je bila u sastavu Ministarstva Transporta ali 9. ožujka 2003. je prebačena u Ministarstvo Domovinske sigurnosti.
http://www.tsa.gov/about-tsa

Izvori

 Politika SAD-a